Daly je příjmení, vzniklé poangličtěním irského jména Ó Dálaigh. Nositeli jsou:

 Cahal Brendan Daly (1917–2009), irský kardinál
 Derek Daly (* 1953), irský automobilový závodník
 Edward Daly (1933–2006), irský biskup
 Herman Daly (1938–2022), americký ekologický ekonom
 Chuck Daly (1930–2009), americký basketbalový trenér
 James Daly (1918–1978), americký herec
 Mary Daly (1928–2010), americká feministická teoložka
 Maureen Daly (1921–2006), americká spisovatelka
 Reginald Aldworth Daly (1871–1957), kanadský geolog
 Seamus Daly, irský zedník obviněný z teroristických útoků IRA
 Tyne Daly (* 1946), americká herečka

další významy
 Daly City, město v USA
 Daly River, řeka v Austrálii
 Daly (kráter), měsíční kráter
 Ztracená léta života v důsledku nemoci, anglická zkratka DALY (Disability Adjusted Life Year)

podobné
 Daley

Irská příjmení